

Biologie
 Thorax, bij gewervelde dieren = ribbenkast
 Thorax, bij insecten = borststuk

Personen
 Thorax van Larissa, een Oud-Griekse edelman (5e eeuw v.Chr.)
 Thorax van Lakedemonië, een Lakedaemonische aanvoerder (late 5e/vroege 4e eeuw v.Chr.)
 Thorax, die de 10de Pythische Ode van Pindarus bestelde, in dewelke de namen van Thorax en zijn geliefde Hippokleas zijn vereeuwigd

Anders
 Thorax (bergrug), een bergrug in Messenië
 Thorax-endometriose, de endometriose in de borstkas, waar de longen en omliggende weefsels zich bevinden
 Thoraxfoto, een medisch onderzoek, waarbij een röntgenfoto van de borstkas wordt gemaakt
 Thoraxchirurgie, de tak van de heelkunde die zich bezighoudt met operaties aan in de thorax gelegen organen
 Linothorax, een Oud-Grieks kuras van linnen